Parque de los Estados (Madrid) - park in Fuenlabrada, agglomeratie Madrid
 Parque de los Estados (metrostation) - metrostation bij bovenstaand park